HMS Delphin kan syfta på:

 – en halvgalär i svenska flottan sjösatt 1739
 – en örlogsbrigg i svenska flottan sjösatt 1801

Se även